Davide con la testa di Golia – quadro di Caravaggio del 1607, conservato a Vienna
Davide con la testa di Golia – quadro di Caravaggio del 1610, conservato a Roma